M52 puede hacer referencia a:

El cúmulo abierto M52;
El obús autopropulsado M52.